Atlantic Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Township (Carteret County, North Carolina)
 Atlantic Township (Dare County, North Carolina)